Футбольная лига ОАЭ 2004/2005 () — 
31-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2004/05 на сайте goalzz.com 

2004/2005
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2004 году
Спорт в ОАЭ в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005